Тримбл, Дэвид ():
  (1782—1842) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Кентукки (1817—1827).
 Тримбл, Дэвид (1944—2022) — североирландский политик, лидер Ольстерской юнионистской партии (1995—2005).